Thoreau Tennis Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2021 z cyklu Thoreau Tennis Open rozgrywany w dniach 2–8 sierpnia 2021 roku w Concord na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Stanach Zjednoczonych